Diverse chiese sono intitolate ai Santi Martiri cristiani:

Chiesa dei Santi Martiri a Legnano (santi Sisinnio, Martirio ed Alessandro)
Chiesa dei Santi Martiri a Prato
Chiesa dei Santi Martiri a Torino (santi Avventore, Ottavio e Solutore)
Chiesa dei Santi Martiri a Arona (santi Graziano, Felino, Fedele e Carpoforo)